Polistrat (3. stoljeće pr. Kr.), starogrčki filozof epikurejac,  nasljednik Hermaha na mjestu sholarha Epikurejske škole, dakle treći skolarh. Činjenica da je, skupa s Polienom, Hermahom i Metrodorom, izravno slušao velikog učitelja, najvećim dijelom govori i o njegovom istraživačkom opusu.

Starogrčki filozofi
Epikurejci